Mistrzostwa Świata w Snookerze 1980 (ang. 1980 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1979/1980, rozegrany w dniach 22 kwietnia–5 maja 1980 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Obrońca tytułu, Walijczyk Terry Griffiths przegrał w meczu drugiej rundy z Anglikiem Steve'em Davisem 10–13.

Mistrzostwa wygrał Kanadyjczyk Cliff Thorburn, który w meczu finałowym pokonał reprezentanta Irlandii Północnej Alexa Higginsa 18–16.

Wydarzenia związane z turniejem 
Ta część zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Drabinka turniejowa

Breaki stupunktowe turnieju 

  Steve Davis 136, 116
  Kirk Stevens 136
  Doug Mountjoy 123, 104
  Alex Higgins 122
  Cliff Thorburn 119, 114
  John Spencer 108
  Fred Davis 106

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1980 w sporcie
1980 w Wielkiej Brytanii